The Ladybirds (« Les coccinelles » en anglais) peut désigner :

 The Ladybirds, un groupe de musique britannique fondé en 1962
 The Ladybirds, un groupe de musique américain fondé en 1966
 The Ladybirds, un groupe de musique danois fondé en 1968
 , un groupe de musique américain fondé en 2007

Voir aussi